Tatana peut faire référence à:
 Tatana Island, une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Tatana, une langue parlée dans l'État de Sabah, en Malaisie (Bornéo) ;
 Henry Tatana (1945-1998), un joueur néo-zélandais de rugby à XIII ;
 DJ Tatana (1976-), une DJ suisse d'origine tchèque.

Prénom 
Tatana est un prénom féminin d'origine tchèque (Taťána).